Анато́лий Алекса́ндрович Крыло́в:
 Крылов, Анатолий Александрович (1913 — после 1968) — советский кинооператор, документалист, лауреат двух Сталинских премий первой степени (1942, 1951).
 Крылов, Анатолий Александрович (род. 1925) — доктор медицинских наук, профессор Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. Главный терапевт Санкт-Петербурга (1987—2002), заслуженный деятель науки РФ (2001).